Per Brahe ist der Name folgender Personen:

* Per Brahe der Ältere (1520–1590), schwedischer Graf und Reichsrat
 Per Brahe der Jüngere (1602–1680), schwedischer Graf und Reichsdroste

Per Brahe ist der Name folgender Himmelskörper:

 (1680) Per Brahe, nach Per Brahe dem Jüngeren benannter Asteroid 

Per Brahe ist der Name folgender Schiffe:

 Per Brahe (Schiff, 1908), ein Dampfschiff